Hutton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frederick Wollaston Hutton
 William Hutton